Иван Кириллович Зыков () — советский учёный. Доктор технических наук, профессор. заслуженный работник высшей школы, почетный профессор Военно-космической Краснознаменной академии имени А. Ф. Можайского.

Биография 
Родился 10 октября 1920 года в селе Барановка, на Украине. Родители многодетной семьи занимались сельским хозяйством. После рождения брата Евгения (погиб в 1957 на Антарктиде), переехали в Алтайский край.

С 1934 по 1938 год учился в Бийском сельскохозяйственном техникуме, который закончил с отличием. Затем поступил в Иркутский военный авиационно-технический техникум. В 1940 году начал службу младшего механика 165-го резервного авиационного полк. С 1941 по 1944 года находился на должностях механика. С 1944—1946 — начальник технического обеспечения авиаполка. С 1946 по 1947 год слушатель курса Военно-авиационной академии им. Можайского. В 1953 году окончил академию, получив диплом радиоинженера. Работал на кафедре противоядерной защиты. С 1975 по 2013 год заведующий кафедрой физики Военно-космической академии.

Умер на 95-м году жизни из-за болезни в 2013 году.

Научная деятельность 
В 1957 году защитил диссертацию и получил должность старшего преподавателя на кафедре противоядерной защиты. С 1957 руководитель кафедры противоядерной защиты. В 1961 году академию возглавил Сергей Королёв, который высоко оценил работу Ивана Кирилловича. В 1965 защитил диссертацию и получил степень доктора технических наук. Брал участие в испытаниях с вопросов воздушной радиационной разведки местности. В 1967 году присвоено звание профессора. Стал членом секции безопасности космических полётов. За всё свою деятельность стал автором более 100 научных работ. За свою деятельность награждён различными медалями и званиями. Полковник военно-технической службы.

Литература 
 Сборник научно-методических статей «Физика», вып. 5, И., «Высшая школа», 1977, с. 64-66.
 

Родившиеся в Семёновском районе (Черниговская область)